Emily steht für:

 Emily, weiblicher Vorname
 Emily (Sängerin) (* 1996), deutsche Popsängerin
 Emily (Buchreihe), Kinderbuchreihe von Liz Kessler
 Emily (Film), britisches Filmdrama (2022)
 Emily (Jazz), Jazzstandard von Johnny Mandel und Johnny Mercer
 Emily (Minnesota), Ort im Crow Wing County
 die Kühlerfigur der PKWs von Rolls-Royce, siehe Spirit of Ecstasy
 Hurrikan Emily, ein Hurrikan in der Karibik im Juli 2005
 Mount Emily, ein Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Emilia
 Emilie